L'église des Quarante-Martyrs peut désigner :
 l'église des Quarante-Martyrs à Homs (Syrie) ;
 l'église des Quarante-Martyrs à Veliko Tarnovo (Bulgarie) ;
 l'église des Quarante-Martyrs à Vranić (Serbie).

Voir aussi